Аммала — топоним в Красноярском крае России:

 Аммала (деревня)
 Аммала (приток Чулыма)
 Аммала (приток Аммалы)